Weed bezeichnet:

 umgangssprachlich die zu Rauschzwecken geernteten Blüten der Hanfpflanze, siehe Marihuana
 historisch eine Schwemme und/oder ein Löschwasserreservoir in Kommunen, auch Wette genannt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Weed (Kalifornien)
 Weed (Kentucky)
 Weed (Montana)
 Weed (New Mexico)

Weed ist der Familienname folgender Personen:
 Buddy Weed (1918–1997), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Charles Leander Weed (1824–1903), US-amerikanischer Landschaftsfotograf
 Lawrence L. Weed (1923–2017), US-amerikanischer Mediziner und Medizininformatiker
 Marion Weed (1870–1947), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Stephen H. Weed (1831–1863), Generalmajor in der Unionsarmee während des Amerikanischen Bürgerkrieges
 Tad Weed (1957–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Thurlow Weed (1797–1882), US-amerikanischer Journalist und Politiker

WEED steht als Abkürzung für:
 World Economy, Ecology & Development, deutsche Organisation für sozial gerechte Globalisierung 

Siehe auch:
 Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn, US-amerikanische Fernsehserie
 Wied